Леонид Прокопьев: Прокопьев, Леонид Прокопьевич (1934—2006) — советский и российский государственный деятель.
 Прокопьев, Леонид Семёнович (Мотовилов, в монашестве Рафаил; род. 1947) — предстоятель неканонической юрисдикции «Истинно-Православная Церковь».